Чернокозово:
 Чернокозово — село в Наурском районе Чеченской республики;
 Следственный изолятор Чернокозово — колония в селе Чернокозово.